Highland eller Highlands kan syfta på:

 Highland – en kommun i Skottland
 Highland, Arkansas – en ort i USA
 Highland, Kansas – en ort i USA
 Highland (musikgrupp) – en tysk musikgrupp 
 Highland (sång) – en låt framförd av den svenska popgruppen One More Time
 Highland (musikalbum) – det första albumet av den svenska popgruppen One More Time
 Highlands – ett område i Skottland, se Skotska högländerna
 Higlands (sång) - sista låten på Bob Dylans album Time Out of Mind och hans längsta låt någonsin med sina 16 minuter och 31 sekunder 

 Highlands, New Jersey – ett område i Monmouth County, New Jersey

Se även
 Högland